Региональное название ряда лекарственных растений:
 Белозор
 Белозор болотный